Les championnats d'Europe des régions de karaté 2004, deuxième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu du 11 au  à Bratislava, en Slovaquie.

2004
Karaté régions
Karaté régions 2004
Europe régions 2004
Europe régions
Sport en Slovaquie en 2004
Sport en juin 2004